Владимир Васильевич Барвиненко (24 февраля 1947 — 31 октября 2020) — профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1947 г. в г. Зеньков Полтавской области. В 1967 г. окончил Энгельсское радиотехническое училище ПВО СССР, в 1976 г. — военную командную академию ПВО им. Г. К. Жукова.

В. В. Барвиненко проходил службу на различных должностях в войсках ПВО. С 1982 года и до последних дней жизни служебная и научная деятельность Владимира Васильевича была связана с кафедрой оперативного искусства Военной командной академии ПВО (впоследствии — Военной академии Воздушно-космической обороны). Особенно значимым оказался его научный вклад в разработку теории стратегических действий войск ПВО: стратегической операции по отражению воздушно-космического нападения противника и противовоздушной операции на театре военных действий.
Проходил службу в Московском округе ПВО, Дальневосточном и Забайкальском военных округах на различных штабных должностях.

После окончания адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации с 1985 г. — работает в академии ПВО. Защитил докторскую диссертацию по проблеме взаимодействия войск и сил в противовоздушных операциях.
После защиты докторской диссертации в 1992 году был назначен заместителем начальника академии по учебной и научной работе. На этой должности раскрылся его талант как крупного организатора научно-исследовательской работы в вузе. Был автором более 300 научных работ, трёх военно-теоретических трудов. Лично подготовил свыше 30 кандидатов наук и 19 докторов наук. Более 20 лет возглавлял диссертационный совет академии. Удостоен многих государственных наград, являлся Заслуженным деятелем науки РФ, академиком Академии военных наук.
С 1992 г. — зам. начальника по учебной и научной работе Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова.

Умер 31 октября 2020 года после продолжительной болезни.

В октябре 2020 года, незадолго до смерти, вышла в свет его последняя работа — монография «Способы и формы борьбы с воздушно-космическим противником».

Руководитель научной школы «Воздушно-космическая оборона».

Председатель докторских диссертационных советов ВА ВКО, член экспертного совета по военной науке и технике ВАК Минобрнауки РФ. Специалист в области оперативного искусства и управления в Военно-воздушных силах. Опубликовал лично и в соавторстве более 260 научных трудов. Основал научные школы управления войсками и силами в воздушных операциях и моделирования.

Награды 
Лауреат премии Государственного комитета по народному образованию СССР за лучшую научную работу по специальной тематике.

 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» 1, 2, 3 степеней

Примечания

Ссылки